

Patronyme 

 Carlos Domingos Massoni (1939-), joueur brésilien de basket-ball.
 Olivier Massoni, musicien français.
 Philippe Massoni (1936-2015), haut fonctionnaire et policier français.

Bâtiment 
 Le Palais Massoni, situé dans le centre de la ville de Lucques (Italie).